Михновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михновичи — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Михновичи — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Михновичи — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Михновичи — деревня в Окуловском районе Новгородской области